Маме́д Саи́дович Хали́дов (; род. 17 июля 1980 года, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — польский боец смешанных единоборств чеченского происхождения. Бывший чемпион польской лиги KSW в полутяжелом и среднем весе.

Биография 
Родился 17 июля 1980 года в Грозном. В 12 лет начал изучать карате. В 1996 году, во время первой чеченской войны уехал в Польшу.

Поселился в Ольштыне. Учился администрированию и маркетингу в Варминско-Мазурском университете. В декабре 2010 года получил польское гражданство.

Спортивная карьера 
В Польше начал изучать тхэквондо, борьбу и бокс. В 2003 году начал заниматься в клубе Arrachion MMA. В 2004 году начал участвовать в соревнованиях по смешанным единоборствам. В 2007 году вступил в KSW — самую большую организацию MMA в Польше.

В 2008 году подписал контракт с американской организацией EliteXC на 4 схватки. 10 октября 2008 года выиграл дебютный бой у Джейсона Гайда техническим нокаутом. В ходе боя сломал палец правой руки. Остальные бои не состоялись из-за финансового краха EliteXC. Халидов вернулся к выступлениям за родной клуб. 15 мая 2009 года выиграл нокаутом у бразильского спортсмена Даниэля Акацио, став первым международным мастером своего клуба.

В январе 2009 года подписал контракт на три боя с японской организацией «World Victory Road». 7 ноября состоялся первый бой серии с бразильским мастером Жоржи Сантиагу. Халидов выиграл бой в первом раунде техническим нокаутом, однако 7 марта 2010 года единогласным решением судей проиграл Сантиагу матч-реванш. Это было его первое поражение с 2005 года. Следующий бой серии с японским мастером Рюта Сакураем 7 мая 2010 года закончился вничью. 30 декабря того же года прошёл последний бой серии с японцем Юки Сасаки, который Халидов выиграл в первом раунде техническим нокаутом.

19 марта 2011 года Халидов за 33 секунды болевым приёмом победил американского спортсмена Джеймса Ирвина, а 21 мая за 1 минуту 35 секунд удушающим приёмом взял верх над Мэттом Линдлэндом. Следующий бой с Джесси Тейлором 26 ноября также закончился в первом раунде: Халидов провёл своему сопернику рычаг колена.

В следующем году Халидов продолжил серию побед. 12 мая 2012 года в первом раунде нокаутом был повержен Родни Уоллес. 1 декабря болевым приёмом на ахилл также в первом раунде выиграл у Кендалла Гроува.

8 июля 2013 года удушением выиграл у Мелвина Манхуфа, а 7 декабря, также удушающим, и также в первом раунде победил Рюта Сакурая.

Халидов являлся чемпионом KSW. В октябре 2013 года был включён в список 10 сильнейших бойцов по версии Sherdog.

27 мая 2016 года, защищая чемпионский титул, Халидов мнением судей выиграл бой у немецкого бойца турецкого происхождения Азиза Караоглу. В ходе боя Халидов несколько раз падал на настил, пытаясь перевести поединок на борьбу в партере. Однако Караоглу каждый раз уклонялся от такого развития событий, за что в третьем раунде получил предупреждение. После боя Халидов вручил чемпионский пояс Караоглу и показал знаками, что Караоглу является победителем этого боя.

3 марта 2018 потерпел досрочное поражение от польского бойца Томаша Наркуна, уступив ему удушением треугольником в третьем раунде. 1 декабря 2018 года, после неудачи в бою-реванше с Наркуном, объявил о завершении карьеры.

Фильмография 
  (2012);
 Астерикс: Земля Богов (2014, польский дубляж);
 Мой бой. Мамед Халидов (2017);
 Аутсайдер (2019).

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|35-8-2
|Роберто Солдич
|Нокаутом (удары)
|KSW 65: Халидов — Солдич
|align="center" |
|align="center" |2
|align="center" |3:40
| Гливице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|35-7-2
|Скотт Аскем
|Нокаут (удар ногой голову в прыжке)
|KSW 55: Асхэм — Халидов 2
|10 октября 2020
|align=center|1
|align=center|00:36
| Варшава,Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|34-7-2
|Скотт Аскем
|Единогласное решение
|KSW 52
|7 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
| Гливице,Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|34-6-2
|Томаш Наркун
|Единогласное решение
|KSW 46
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |5:00
| Гливице, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|34-5-2
|Томаш Наркун
|Сабмишн (удушение треугольником)
|KSW 42
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |1:18
| Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|34-4-2
|Борис Манковски
|Единогласное решение
|KSW 39 Colosseum
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |5:00
| Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|33-4-2
|Люк Барнатт
|Нокаут (удары и добивание)
|ACB 54 : Khalidov vs Barnatt
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |0:21
| Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|32-4-2
|Азиз Караоглу
|Решение большинства
|KSW 35 — Khalidov vs. Karaoglu
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |5:00
| Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|31-4-2
|Михаил Матерла
|Нокаут (удар коленом в голову и добивание)
|KSW 33 — Materla vs. Khalidov
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |0:31
| Краков, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|30-4-2
|Бретт Купер
|Единогласное решение
|KSW 29 — Reload
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |5:00
| Краков, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|29-4-2
|Майкел Фалкан
|Сабмишн (рычаг локтя)
|KSW 27 — Cage Time
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |4:53
| Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|28-4-2
|Рюта Сакурай
|Сабмишн (удушение треугольником)
|KSW 25 — Khalidov vs. Sakurai
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |2:03
| Вроцлав, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|27-4-2
|Мелвин Манхуф
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|KSW 23 — Khalidov vs. Manhoef
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |2:09
| Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|26-4-2
|Кендалл Гроув
|Сабмишн (ущемление ахилла)
|KSW 21 — Final Resolution
|align="center" |
|align="center" |2
|align="center" |3:36
| Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|25-4-2
|Родни Уоллес
|Нокаут (удар)
|KSW 19 — Pudzianowski vs. Sapp
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |1:55
| Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|24-4-2
|Джесси Тейлор
|Сабмишн (рычаг колена)
|KSW 17 — Revenge
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |1:46
| Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|23-4-2
|Мэтт Линдлэнд
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|KSW 16 — Konfrontacja
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |1:35
| Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|22-4-2
|Джеймс Ирвин
|Сабмишн (рычаг локтя)
|KSW 15 — Konfrontacja
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |0:33
| Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|21-4-2
|Юки Сасаки
|Технический нокаут (удары)
|SRC — Soul of Fight
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |2:22
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
|align="center" |20-4-2
|Рюта Сакурай
|Ничья
|KSW 13 — Kumite
|align="center" |
|align="center" |4
|align="center" |3:00
| Катовице, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|20-4-1
|Жоржи Сантиагу
|Единогласное решение
|SRC — Sengoku Raiden Championship 12
|align="center" |
|align="center" |5
|align="center" |5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|20-3-1
|Жоржи Сантиагу
|Технический нокаут (удары)
|Sengoku — Eleventh Battle
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |1:45
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|19-3-1
|Даниэль Акасио
|Нокаут (удары)
|KSW 11 — Konfrontacja
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |1:10
| Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|18-3-1
|Джейсон Гуида
|Технический нокаут (удары)
|ShoXC — Elite Challenger Series
|align="center" |
|align="center" |2
|align="center" |4:53
| Индиана, США
|
|-
| Ничья
|align="center" |17-3-1
|Даниэль Табера
|Ничья
|KSW — Extra
|align="center" |
|align="center" |3
|align="center" |3:00
| Домброва-Гурнича, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Валдас Поцевичус
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|KSW 9 — Konfrontacja
|align="center" |
|align="center" |1
|align="center" |0:57
| Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Петр Ондрус
|Технический нокаут (травма руки)
|KSW — Elimination 2
|align="center" |
|align="center" |5
|align="center" |5:00
| Вроцлав, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Дэйв Дэлглиш
| Сабмишн (рычаг локтя)
| KSW 8 — Konfrontacja
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |1:57
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Мартин Завада
| Сабмишн (замок ступни)
| KSW — Elimination
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |4:22
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Игорь Покраяц
| Сабмишн (рычаг колена)
| BE 2 — Boxing Explosion 2
| align="center" |
| align="center" |2
| align="center" |0:55
|  Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Александр Стефанович
| Технический нокаут (остановка углом)
| KSW 7 — Konfrontacja
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |3:01
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Тор Троенг
| Сабмишн ([удушение треугольником)
| FCP 3 — Khalidov vs. Troeng
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |4:47
|  Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Михал Гарнис
| Нокаут (удары)
| XCage — Extreme Cage 2
| align="center" |
| align="center" |3
| align="center" |1:52
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Рашид Магомадов
| Сабмишн (удушение треугольником)
| President’s Cup — Muay Thai Tournament
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |2:45
|  Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Яцек Буцко
| Нокаут (удары)
| FCP 2 — Khalidov vs. Buczko
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |4:52
|  Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Андрей Козецки
| Сабмишн (удушение треугольником)
| XCage — Extreme Cage 1
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |2:53
|  Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
| Павел Крис
| Технический нокаут (удары)
| FCP 1 — Khalidov vs. Krys
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |1:40
|  Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Данелюс Размус
| Сабмишн (рычаг локтя)
| MMA — Sport 3
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |1:46
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Андре Рейндерс
| Нокаут (удары)
| MMA — Sport 3
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |4:01
|  Варшава, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
| Валдас Поцевичус
| Сабмишн (удушение сзади)
| Shooto Lithuania — Gladiators 2
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |3:15
|  Вильнюс, Литва
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Адам Скупин
| Нокаут (удар ногой в голову)
| MMA Sport 2 — Olimp
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |0:05
|  Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|2-2
| Марек Крайевский
| Сабмишн (рычаг колена)
| MMA — Sport 1
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |1:53
|  Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|1-2
| Павел Климкевич
| Единогласное решение
| SP — Shidokan Poland Gala
| align="center" |
| align="center" |2
| align="center" |5:00
|  Варшава, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|0-2
| Гражуйдас Смайлис
| Сабмишн (удушение сзади)
| Shooto Lithuania — Gladiators
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |1:54
|  Вильнюс, Литва
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Нериюс Валикевичус
| Технический нокаут
| Shooto Lithuania — Bushido King
| align="center" |
| align="center" |1
| align="center" |4:49
|  Вильнюс, Литва
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Польши
Бойцы смешанных единоборств Чечни
Иммигрировавшие в Польшу из России